A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium a következő intézményeket jelentheti:

 Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium – a budapesti „Konzi”
 Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium (Miskolc) – a miskolci Konzervatórium
 Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola